BMW Open 2016 — 101-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 25 апреля по 1 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Маррей
 в парном разряде —  Александр Пейя и  Бруно Соарес

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Давид Гоффен (№ 13 в мире на тот момент). Бельгийца в четвертьфинале смог обыграть № 8 посева Александр Зверев. Прошлогодний чемпион Энди Маррей не защищал свой титул. В финале за титул сыграли третий номер посева Доминик Тим и прошлогодний финалист Филипп Кольшрайбер, имевший четвёртый номер посева. На этот раз Кольшрайбер смог победить в решающем матче и завоевал титул. Немецкий теннисист в третий раз выиграл титул в Мюнхене (до этого в 2007 и 2012 годах) и стал рекордсменом местного турнира. В основном розыгрыше приняли участие два представителя России: Евгений Донской и Михаил Южный, но оба выбыли уже в первом раунде.

В парном турнире победу одержали третьи номера посева Хенри Континен и Джон Пирс, обыгравшие в финале вторых сеянных Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Для Пирса победа стала второй на местном турнире (до этого он выиграл в 2014 году в дуэте с Джейми Марреем. Прошлогодние чемпионы Александр Пейя и Бруно Соарес не защищали свой титул, однако Пейя сыграл на турнире в альянсе с Юлианом Ноулом в качестве четвёртого номера посева и дошёл до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Филипп Кольшрайбер обыграл  Доминика Тима со счётом 7-6(7), 4-6, 7-6(4).
 Кольшрайбер выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Тим сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= В. Поспишил
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Я.-Л. Штруфф
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Х. М. дель Потро
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Браун
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М. Бахингер
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ф. Майер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Ф. Фоньини
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М. Мартерер
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Кукушкин
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Е. Донской
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=0r
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Чеккинато
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= И. Сейслинг
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Я.-Л. Штруфф
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Х. М. дель Потро
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ф. Майер
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Ф. Кольшрайбер 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Ф. Фоньини
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Кукушкин
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= Q
| RD2-team07= И. Сейслинг
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= Й. Ковалик
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Х. М. дель Потро
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Ф. Кольшрайбер 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Ф. Фоньини
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= Й. Ковалик
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Ф. Кольшрайбер 
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Ф. Фоньини
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Хенри Континен /  Джон Пирс''' обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 6-3, 3-6, [10-7].
 Континен выиграл 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пирс выиграл 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт

 

Германия
Теннис
Апрель 2016 года
Май 2016 года
2016